79-й чемпіонат України із шахів, що проходив в Алушті з 2 по 11 травня 2010 року за швейцарською системою у 9 турів.

Знову ж таки, як і в 2009 році, турнір 2010 року зібрав дуже слабенький склад учасників. За наявності в Україні більш як 50 шахістів з рейтингом за 2500 очок, у чемпіонаті взяли участь лише троє з них: Адам Тухаєв (2534), Сергій Павлов (2508) та Ігор Коваленко (2503).

Чемпіоном України 2010 року став майстер спорту киянин Сергій Павлов, який набравши 7½ очок із 9 можливих, лише за додатковим показником випередив чемпіона України 2009 року Володимира Якимова з Черкас.

Регламент турніру 
 Головний суддя: С.Полєсський (Суми)

Розклад змагань 
 Відкриття турніру: 3 травня (14-00 год)
 Ігрові дні: 3 — 11 травня, без вихідних
 Закриття турніру: 11 травня (16-00 год)
Початок партій: 1-8 тури — 14-00 год, 9 тур о 10-00 год.

Контроль часу 
 90 хвилин кожному учаснику на перші 40 ходів плюс 30 хвилин до закінчення партії з додаванням 30 сек. після кожного ходу, починаючи з першого.

Критерії розподілу місць 
Місця учасників визначаються за найбільшою сумою набраних очок. У разі рівності кількості очок у двох та більше шахістів перевага надається:
 1. За системою коефіцієнтів Бухгольца;
 2. За системою прогресуючих коефіцієнтів;
 3. За системою прогресуючих коефіцієнтів з відкиданням результатів 1-го, 2-го і т. д. турів;
 4. За кількістю перемог;
 5. За результатом особистої зустрічі.

Підсумкова таблиця

Див. також 
Чемпіонат України із шахів 2010 (жінки)

Посилання 
  Чемпіонат України 2010 року на сайті федерації шахів України
 Перегляд всіх партій чемпіонату України 2010 року
 Киевский мастер Сергей Павлов — чемпион Украины-2010!

Примітки 

Шахові турніри 2010
2010 у шахах
2010 в українському спорті
Травень 2010
Спортивні змагання в Алушті
Чемпіонати України із шахів